

Населені пункти та їхні частини
 Зиґмунтув — село в гміні Рибчевіце Свідницького повіту Люблінського воєводства
 Зиґмунтув — село в гміні Лютомерськ Паб'яницького повіту Лодзинського воєводства
 Зиґмунтув — село в гміні Колюшкі Лодзького-Східного повіту Лодзинського воєводства
 Зиґмунтув — село в гміні Ґельнюв Пшисуського повіту Мазовецького воєводства
 Зиґмунтув — частина міста Люблін в Люблінському воєводстві
 Зиґмунтув — частина села Руда-Єжевська в гміні Задзім Поддембицького повіту Лодзинського воєводства
 Зиґмунтув — частина села Неборув у гміні Неборув Ловицького повіту Лодзинського воєводства
 Зиґмунтув — частина села Ґертрудув у гміні Ґомуніце Радомщанського повіту Лодзинського воєводства
 Зиґмунтув — частина села Лютутув у гміні Лютутув Верушовського повіту Лодзинського воєводства
 Зиґмунтув — частина села Марцелюв у гміні Заполіце Здунськовольського повіту Лодзинського воєводства
 Зиґмунтув — частина села Шарбсько в гміні Александрув Пйотрковського повіту Лодзинського воєводства
 Зиґмунтув — частина села Цихава в гміні Ґдув Велицького повіту Малопольського воєводства
 Зиґмунтув — частина села Сарнув у гміні Рибно Сохачевського повіту Мазовецького воєводства
 Зиґмунтув — частина села Міленцин у гміні Брвінув Прушковського повіту Мазовецького воєводства
 Зиґмунтув — частина села Зволя в гміні Ґневошув Козеницького повіту Мазовецького воєводства
 Зиґмунтув — частина села Амброжув у гміні Павлув Стараховицького повіту Свентокшиського воєводства

Примітки